M protein (M-protein) může být:

 matrixový protein – virový protein spojující virový obal a kapsidu
 M protein (Streptococcus) – bakteriální protein a virulenční faktor streptokoků
 M protein (sval) – poněkud nejednoznační označení pro protein vyskytující se v M-linii svalových sarkomer
 jiný název pro paraprotein – imunoglobulin produkovaný v nadměrném množství při některých imunitních onemocněních
 jiný název pro β-galaktosid permeázu